De achtste etappe van de Ronde van Spanje 2021 wordt verreden op 21 augustus van Santa Pola naar La Manga del Mar Menor. Het betreft een vlakke etappe over 173,7 kilometer.

Verloop

Uitslag

Nevenklassementen

Opgaves
 Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation): Afgestapt tijdens de etappe

08